Hollweg ist der Familienname folgender Personen:
 August Hollweg (1899–1977), niederdeutscher Schriftsteller
 Carl Hollweg (1867–1932), deutscher Viceadmiral
 Emil Hollweg (1882–1943), deutscher Bildhauer in Mönchengladbach
 Günther Hollweg (1902–1963), deutscher Bergbauingenieur
 Ilse Hollweg (1922–1990), deutsche Sängerin (Sopran)
 Nikolaus Hollweg (1897–1923), bayerischer Polizist
 Ryan Hollweg (* 1983), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Titus Hollweg (* 1975), österreichisch-deutscher Regisseur
 Uwe Hollweg (* 1937), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)
 Walter Hollweg (1883–1974), deutscher reformierter Theologe
 Werner Hollweg (1936–2007), deutscher Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:
 Bethmann-Hollweg 
 Hohlweg (Begriffsklärung) 
 Hollenweger 
 Holweck 
 Holweg